Kasalan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kasalān, ort, Östazarbaijan, 
 Kasānaq, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar